Luigi Conti (1929–2015) – włoski duchowny katolicki, nuncjusz apostolski
 Luigi Conti (1941–2021) – włoski duchowny katolicki, arcybiskup Fermo